

Teatro e opera 

 La locandiera, commedia di Carlo Goldoni (1751)
 La locandiera, dramma giocoso in tre atti di Antonio Salieri (1773)
La locandiera opera comica di Antonio Spadavecchia (1949)
 La Locandiera, opera lirica di Pietro Auletta per RSI (1979)

Cinema e televisione 

 La locandiera, film diretto da Alberto Nepoti (1912)
 La locandiera, film diretto da Alfredo Robert (1913)
 La locandiera, film diretto da Telemaco Ruggeri (1929)
 La locandiera, film diretto da Luigi Chiarini (1944)
La locandiera, film diretto da Franco Enriquez (1965)
 La locandiera (Mirandolina), film TV diretto da Jean-Pierre De Decker e Jo Dua (1975)
 La locandiera, film diretto da Paolo Cavara (1980)
 La locandiera, film TV diretto da Yves-André Hubert (1982)